A Supercopa da Alemanha de 2014 foi a 21ª edição da competição. Foi disputada em partida única entre o campeão (Bayern de Munique) e o vice campeão (Borussia Dortmund) da Bundesliga 2013-2014.
A final ocorreu no dia 13 de julho de 2014, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O campeão foi o Borussia Dortmund, que venceu por 2-0 com gols de Mkhitaryan e Aubameyang.

Final 
Partida única

Campeão

Ver também

 Supercopa da Alemanha
 Bundesliga
 Copa da Alemanha
 Borussia Dortmund

Ligações externas
 Site oficial da competição

2014 no futebol
2014
Partidas do FC Bayern München
Partidas do Borussia Dortmund